Gianini ist der Name folgender Personen:
 Ernst von Gianini (1719–1775), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Giulio Gianini (1927–2009), italienischer Filmregisseur und Kameramann